Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Katarina Srebotnik che ha battuto in finale Shinobu Asagoe 5-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Amy Frazier (semifinali)
 Jelena Janković (quarti di finale)
 Eléni Daniilídou (primo turno)
 Shinobu Asagoe (finale)

 Marion Bartoli (semifinali)
 Kristina Brandi (primo turno)
 María Vento-Kabchi (primo turno)
 Alina Židkova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2005